Folkets litteraturpris är ett litterärt pris som instiftades 2006. Priset är på 100 000 kronor och delas ut av Rix FM och bokhandelskedjan Bokia. Priset delades endast ut en gång, till författaren Camilla Läckberg, som röstades fram av radiolyssnare och besökare på Bokias webbplats. 

2007 bytte priset namn till Svenska Litteraturpriset.

Pristagare 
 2006 – Camilla Läckberg

Källor

Fotnoter 

Svenska litteraturpriser
Priser och utmärkelser instiftade 2006